Peč je lahko:
 peč, kurilna naprava
 Peč (ozvezdje)
 Peč (gora)
 Peč, Grosuplje, naselje v Sloveniji
 Bela peč (razločitev)
Golobja Peč
Krvava Peč, naselje v občini Ig
Lisičja peč (Srednji vrh)
Mirna Peč, naselje v Občini Mirna Peč
Mišja peč, plezališče na kraškem robu v bližini vasi Osp
Rajna peč (656 m), vrh pri Vrhniki
Tolsta peč (778 m) nad dolino Iške

Glej tudi 
 Peć /Pejë (mesto na Kosovu)
 Peč (Monte Forno), vrh na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo, 1510 m
 Mokre peči
 Petsch, toponim v Pustriški dolini na Tirolskem